28978 Ixion (Issione) –  asteroide della fascia di Kuiper e possibile pianeta nano
Izion – personaggio del videogioco Final Fantasy X